Norik je lahko:
 Noriško kraljestvo - antična keltska država
 Norik - rimska provinca
 Obrežni Norik - rimska provinca
 Notranji ali Sredozemski Norik - rimska provinca